U 151 oder U-151 bzw. U151 steht für:

 SM U 151, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 151 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 151, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-151, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung